Röllbach ist ein geographischer Name:

 Röllbach, Gemeinde im Landkreis Miltenberg, Bayern

 Röllbach (Giessen), linker Zufluss des Giessen (zum Werdenberger Binnenkanals, neben dem Alpenrhein) in Buchs, Wahlkreis Werdenberg, Kanton St. Gallen
 Röllbach (Main), rechter Zufluss des Mains bei Röllfeld, Stadt Klingenberg am Main, Landkreis Miltenberg, Bayern
 Röllbach (Seez), linker Zufluss der Seez bei Gafzellen, Gemeinde Flums, Wahlkreis Sarganserland, Kanton St. Gallen
 Röllbach (Sempachersee), südlicher Zufluss des Sempachersees bei Büezwil, Gemeinde Neuenkirch, Wahlkreis Sursee, Kanton Luzern
 Röllbach (Usa), rechter Zufluss der Usa bei Usingen, Hochtaunuskreis, Hessen 

Siehe auch:
 Rollbach